Ray Allen (basketballer), Amerikaans basketballer
 Ray Allen (buikspreker), Brits entertainer
 Ray Allen (coureur), Brits sportman